D24 peut faire référence à :
 dé à vingt-quatre faces, une variante de dé comprenant vingt-quatre faces ;
 Route départementale 24, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 tumeur bénigne du sein, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres